12-й механизированный корпус — воинское соединение Вооружённых сил СССР во время Великой Отечественной войны.

История 
Формирование корпуса начато в Прибалтийском особом военном округе в феврале 1941 года на базе 4-й, 10-й, 13-й, 22-й, 27-й танковых бригад и 2-й, 5-й, 8-й моторизованных пулемётно-артиллерийских бригад.

К началу войны корпус не закончил полностью укомплектование и обучение, насчитывал в своём составе 30436 человек личного состава. Укомплектованность рядовым составом была близка к штатной, в командном составе низшего и среднего звена ощущалась нехватка.

К 22 июня 1941 года корпус имел: 288 орудий и миномётов, 68 бронемашин, 199 тракторов, 2945 автомашин.

Количество танков в корпусе было следующим:

В действующей армии во время ВОВ с 22 июня 1941 года по 25 августа 1941 года.

В ночь на 19 июня 1941 года части корпуса выступили в места сосредоточения: управление корпуса, 10-й мотоциклетный полк, 47-й отдельный моторизованный инженерный батальон и 380-й отдельный батальон связи из Елгавы; 23-я танковая дивизия из Либавы; 28-я танковая дивизия из Риги; 202-я моторизованная дивизия из Радвилишкиса.

 Приграничное сражение в Литве и Латвии (1941)

На 22 июня 1941 года части корпуса дислоцировались: 23-я танковая дивизия севернее Тельшяя; 28-я танковая дивизия севернее Шяуляя (без 28-го мотострелкового полка); 202-я моторизованная дивизия в районе Кельме.

Корпус по плану прикрытия государственной границы, должен был быть использован для нанесения контрудара по наступающим войскам противника, и уже 9 часов 45 минут 22 июня 1941 года корпусу был отдан приказ на контрудар, который, однако, командование 8-й армии получило только к полудню.

Силами 23-й танковой дивизии предполагалось нанести удар в направлении Плунге, Куляй с целью восстановления положения 204-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии. Для этого дивизия оперативно подчинялась командованию 10-го стрелкового корпуса. Вечером 22 июня 1941 года дивизия не в полном составе атаковала противника в полосе действий 10-й стрелковой дивизии в районе Плунге, чем смогла несколько стабилизировать положение. Остальные силы корпуса должны были атаковать противника, прорвавшегося в район Таураге, при этом 202-я моторизованная дивизия оперативно подчинялась командованию 11-го стрелкового корпуса и разворачивалась на рубеже Кельме, Кряжай. Она же уже 22 июня 1941 года и вступила в бои в районе Кряжай, закрывая шяуляйское направление.

Вывод из Донесения штаба 12-го механизированного корпуса о боевых действиях корпуса в период
с 22 июня по 1 августа 1941 г.

12-й механизированный корпус приказом командующего 8-й армией был разбросан на широком фронте (по фронту 90 км, по глубине 50 км). Таким образом, с утра 23.6.41 г. корпус, выполняя приказ командующего 8-й армией, не мог нанести одновременного массированного удара своими танковыми дивизиями, к тому же 23-я танковая дивизия на время атаки входила в подчинение командира 10-го стрелкового корпуса.

В 23:40 22 июня 1941 года был отдан приказ на контрудар силами танковых дивизий в 04:00 23 июня 1941 года по войскам противника, прорвавшимся в район Скаудвиле. Однако отданный приказ не учитывал реалий: 28-я танковая дивизия опоздала на 6 часов и прибыла из района сосредоточения у Шяуляя без горючего. 23-я танковая дивизия только начала движение из-под Плунге в 13:00 23 июня 1941 года. Наступление было перенесено на 11:00, однако и тут оно не получилось: 28-я танковая дивизия оставалась без топлива, а 23-я танковая дивизия ещё не подошла. 28-я танковая дивизия атаковала 1-ю танковую дивизию только к 22:00 23 июня 1941 года. 23-я же дивизия на марше попала под удар 61-й пехотной дивизии и вынуждена была задержаться. Только к 22:00 передовые части дивизии вступили в бои в районе Лаукувы. Первый день боёв принёс корпусу некоторые частные успехи.

202-я моторизованная дивизия 23 июня 1941 года вела бои на подступах к Шяуляю, прикрывая правый фланг 9-й противотанковой артиллерийской бригады.

В 07:45 24 июня 1941 года части корпуса вновь перешли в наступление на Лаукуву, Упинас, Скаудвиле. К вечеру 24 июня 1941 года стало ясно, что прорыв немецких войск гораздо более обширен, нежели предполагалось, и было принято решение об отводе частей 8-й армии за реку Вента. Однако, командир корпуса не смог получить приказ на отход и утром 25 июня 1941 года приказал атаковать противника юго-западнее Шяуляя. Но при этом, 23-я танковая дивизия смогла получить приказ на отход, к чему и приступила, но через час получила приказ о наступлении и оказалась дезорганизованной и дезориентированной. 28-я танковая дивизия перешла в атаку у местечка Пошили в направлении Карленай, Полугуе, Ужвентис, в течение 4-х часового боя достигла некоторых успехов, но и сама понесла большие потери. 23-я танковая дивизия также была возвращена и участвовала в контрударе и также понесла большие потери.

 См. также Разеньяйское сражение

К 26 июня 1941 года корпус, вместе с частями армии, отошёл за реку Вента: при этом 202-я моторизованная дивизия прикрывала отход 11-го стрелкового корпуса, 23-я танковая — 10-го стрелкового корпуса, 28-я танковая дивизия отступала восточнее за рубеж обороны. В связи с прорывом вражеских войск на открытом правом фланге армии, с 27 июня 1941 года 23-я танковая дивизия получила приказ на отход через Елгаву в Ригу, 28-я танковая дивизия должна была прикрывать отход основных сил армии. Командование корпуса не знало обстановки и штаб корпуса 28 июня 1941 года был уничтожен севернее Шяуляя.

Соединения корпуса отходили на Ригу. 28-й мотострелковый полк ещё ранее был направлен из Риги в Либаву с целью деблокады окружённых войск 67-й стрелковой дивизии, и также, после выполнения задачи, отходил к Риге. После переправы и боёв в Риге, остатки корпуса собрались в районе станции Кегумс. К тому времени потери корпуса (по крайней мере в материальной его части) составили около 80 %.

29 июня 1941 года корпус получил задачу оборонять полосу по реке Западная Двина шириной около 40 километров, имея при этом около 9 тысяч человек личного состава, 50 танков и 47 орудий.

В район Крустпилса была выдвинута 202-я моторизованная дивизия, на рубеж Коакнес, Плявиняс — 28-я танковая дивизия. Часть 23-й танковой дивизии с 30-ю танками находилась в резерве, в Эргли, другой частью дивизия оставалась в полосе 10-го стрелкового корпуса.

С 30 июня 1941 года корпус силами 28-й танковой и 202-й моторизованной дивизии ведёт безуспешные бои по ликвидации плацдарма 36-й моторизованной дивизии в Крустпилсе и его районе, а также срывает попытки переправиться через реку. Затем 202-я моторизованная дивизия удерживает в течение двух суток Гулбене, а затем отходит по маршруту Остров — Порхов — Дно. 45-й танковый полк участвует в боях за Даугавпилс, совместно с 46-й танковой дивизией.

На 4 июля 1941 года корпус насчитывал всего 50 танков, выходил на восток через Псков, 5 июля 1941 года поступил приказ о выводе частей корпуса из боёв, но 7 июля 1941 года корпус вновь был брошен в бой силами остатков 23-й танковой дивизии у переправ через реку Черёха южнее Пскова.

На 8 июля 1941 года управление корпуса дислоцировалось в Сольцах, остатки корпуса — 23-я танковая дивизия без боевых подразделений в районе Большого Заборовья, Селищи, 28-я танковая дивизия с 10-м мотоциклетным полком в Лобково, Мшаге, Егольнике. На 9 июля 1941 года оставался в резерве фронта, пополнился остатками боевой группы 23-й танковой дивизии, вышедшей к Сольцам.

К 12 июля 1941 года остатки корпуса окончательно выведены из боёв, сосредоточились в районе восстановления: Веретье, Красные Станки, Прилуки, Эстьяны.

25 августа 1941 года управление корпуса официально расформировано.

Боевой состав

Командование 
 Шестопалов, Николай Михайлович, генерал-майор (с 11.03.1941 по 27.06.1941), взят раненым в плен, умер 06.08.1941
 Разинцев, Иван Акимович, полковник (с 28.06.1941), временно исполняющий должность
 Комиссаров, Константин Васильевич, генерал-майор (с 30.06.1941), временно исполняющий
 Гринберг, Вилли Янович, полковник (с 01.07.1941 по 13.07.1941)
 Коровников, Иван Терентьевич, комдив (с 14.07.1941 по 25.08.1941)

См. также 
 Прибалтийская стратегическая оборонительная операция (1941)
 Прибалтийская стратегическая оборонительная операция (Силы сторон)
 Прибалтийская стратегическая оборонительная операция (Планы сторон)
 Прибалтийская стратегическая оборонительная операция (Хроника)

Ссылки 
 Боевой состав Советской Армии 1941—1945 
 Перечень № 4 управлений корпусов, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 
 Командный состав РККА и РКВМФ в 1941—1945 годах 
 12-й механизированный корпус

Литература 

Механизированные корпуса СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году